Podgaj Petrovski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 297 stanovnika te 71 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji